

Patronymie
 Arnaud Hauchard (1971- ) est un joueur d'échecs français ;
 Lucas Hauchard (1996 -), plus connu sous le pseudonyme Squeezie, vidéaste français ;
 Maurice Hauchard (1870-1957) est un violoniste et professeur de musique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand